Ango Sakaguchi (1906-1955), écrivain japonais
Daisuke Sakaguchi (né en 1973), seiyū japonais
Hironobu Sakaguchi (né en 1962), créateur de jeu vidéo japonais
Hiroyuki Sakaguchi (né en 1965), joueur de baseball japonais
Hisashi Sakaguchi (1946-1995), mangaka et animateur japonais
Kin'ichirō Sakaguchi (1897-1994), chimiste et microbiologiste japonais
Mizuho Sakaguchi (née en 1987), footballeuse japonaise
Seiji Sakaguchi (né en 1942), judoka et catcheur japonais
Yoshisada Sakaguchi (1939-2020), acteur et doubleur japonais